Mit Holzhackschnitzelheizanlage kann gemeint sein

 im kleineren Maßstab eine Hackschnitzelheizung,
 im größeren Maßstab ein Biomasseheizwerk.